Kottenrodt ist der Familienname folgender Personen

 Ulrich Kottenrodt (1906–1984), deutscher Bildhauer
 Wilhelm Kotzde-Kottenrodt (1878–1948), deutscher Lehrer, Schriftsteller, Publizist und Vater des Bildhauers